Il toponimo Măgura può riferirsi a diverse località della Romania:

Măgura, comune del distretto di Bacău
Măgura, comune del distretto di Buzău
Măgura, comune del distretto di Teleorman
Măgura Ilvei, comune del distretto di Bistrița-Năsăud